„Мис България 2013“ е конкурс по красота, който се провежда с цел да се избере Мис България, която да представи страната ни на конкурса „Мис Свят 2013“ в Джакарта, Индонезия..

Регламент 
За първи път претендентките за короната са изолирани от външния свят за месец в специално имение. 18-те момичета общуват единствено помежду си и с менторите си – Жени Калканджиева, Ваня Пенева и Евгени Минчев. Красавиците са подлагани на различни изпитания, които да помогнат на зрителите да определят коя е най-достойна за короната. Всеки петък няколко момичетата са номинирани за изгонване, а във вторник една от тях напуска имението. Мис България 2013 е избрана на Гала вечер на 17 август 2013 г. чрез зрителски вот.

Водещи 
 Кирил Ефремов - актьор, участник в реалити-формата Къртицата и водещ в „Мис България 2013“;
 Камелия – попфолк певица, актриса и водеща в Мис България 2013;
 Евгения Калканджиева - водеща в Мис България 2013, модел, Мис България 1995, участник в реалити формата Къртицата и водеща.

Ментори 
 Ваня Пенева – Мис България 2011
 Евгения Калканджиева – Мис България 1995
 Евгени Минчев – PR и организатор на събития

Кандидатки

Източници

Външни препратки 
  на "Мис България 2013”

Български реалити предавания
Предавания на TV7
Основани в България през 2013 година